Каква:

 Каква — река в Свердловской области.
 Каква — нилотский народ.